Stephens kan syfta på:

 Stephens – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Mount Stephens,

USA 

 Stephens, Arkansas – ort, Arkansas, Ouachita County,

Se även
 Stephens County – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar